Der fünfte Schweizer Cup im Fussball wurde vom 13. Oktober 1929 bis zum 23. März 1930 ausgetragen.

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

  
|}

Achtelfinals 

 

|}

Viertelfinals 

|}

Wiederholungsspiele 

|}

Halbfinals 

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 23. März 1930 im Wankdorfstadion in Bern statt.

Anmerkungen 

1929 30
Fußballsaison 1929/30